Здесе́нко — українське прізвище

Відомі носії
 Здесенко Андрій Валерійович (*1969) — український підприємець, засновник та президент корпорації “Біосфера”, а також низки інших бізнесів; 
 Здесенко Юрій Георгійович (*1943 — 2004) — український фізик, член-кореспондент НАН України.
Українські прізвища
Прізвища на -ко